Mammillaria albicoma — кактус из рода Маммиллярия.

Описание 
Стебель цилиндрический, кустящийся.

Колючки многочисленные (до 40), тонкие, волосовидные, белые, до 1 см длиной. Центральные колючки (0-4) так же белые с красно-коричневым кончиком.

Цветки до 1,5 см длиной, зеленовато-жёлтые или кремовые. Плоды красные.

Распространение 
Эндемик мексиканских штатов Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон и Тамаулипас. Растёт в сухих пустынях.

Примечания

Литература 
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 182 ISBN 0-7548-0028-8

Кактусовые
Флора Мексики
Комнатные растения